Název Sychrov nesou panská sídla:
 Sychrov (zámek) – novogotický zámek ve stejnojmenné vsi, okres Liberec
 Sychrov (hrad) – zřícenina hradu v Rabštejně nad Střelou, okres Plzeň-sever

… vsi:
 Sychrov (okres Liberec) – obec v okrese Liberec
 Sychrov (Hostouň) – část města Hostouň v okrese Domažlice
 Sychrov (Kozlov) – část obce Kozlov v okrese Havlíčkův Brod
 Sychrov (Mnichovo Hradiště) – část obce Mnichovo Hradiště, okres Mladá Boleslav
 Sychrov (Rosovice) – část obce Rosovice v okrese Příbram
 Sychrov (Borotín) – část obce Borotín v okrese Tábor

… samoty:
 Sychrov (Svídnice) – samota u Svídnice v okrese Chrudim
 Sychrov (Podmoklany) – samota u Podmoklan v okrese Havlíčkův Brod
 Sychrov (Vilémov) – samota u Vilémova, okres Havlíčkův Brod
 Sychrov (Klučenice) – samota u Klučenic, okres Příbram

Sychrov se také vyskytuje jako místní název v 
 Sychrov (Úpice), v Úpici, okres Trutnov
 Sychrov (Vsetín), ve Vsetíně, okres Vsetín 
 Sychrov (Horní Počernice) do 90. let 20. století i Sichrov, bývalá osada v Praze v Horních Počernicích, dnes průmyslový a skladový areál na hranicích Prahy a Šestajovic

Název Sychrov nese také několik vrcholů:
 Sychrov (265 m) – vrchol severovýchodně od Chotělic v okrese Hradec Králové
 Sychrov (Bobravská vrchovina) – vrchol v přírodním parku Baba východně od Jinačovic v okrese Brno-venkov
 Sychrov (479 m) – vrchol severovýchodně od Kosovy Hory v okrese Příbram
 Sychrov (482 m) – vrchol jihozápadně od Strnadic v okrese Benešov
… a vodní plocha:
 Sychrov (rybník) – rybník východně od Štítů v okrese Šumperk

Podobná jména 
 Sichrov – původní název mnoha Sychrovů

Externí odkazy